Die Saison 2007/2008 war die 16. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die vierzehnte und letzte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holten sich die Reinickendorfer Füchse, die damit in die Oberliga Nordost aufstiegen. Das Eröffnungsspiel fand am 11. August 2007 zwischen dem Adlershofer BC und Hertha 03 Zehlendorf statt. Der letzte Spieltag fand am 1. Juni 2008 statt. Von 9. Dezember 2007 bis 2. Februar 2008 gab es eine Winterpause. Mit dem BFC Alemannia 90 Wacker stieg das letzte durchgängig in der Verbandsliga verbliebene Gründungsmitglied ab.

Tabelle

Quelle 
 

Fußballsaison 2006/07
2006